Янакієв — болгарське прізвище.

 Іво Янакієв — болгарський спортсмен, академічний веслувальник, призер Олімпійських ігор.
 Дімітар Янакієв — болгарський спортсмен, академічний веслувальник, учасник Олімпійських ігор.
 Мартин Янакієв — болгарський спортсмен, академічний веслувальник, учасник Олімпійських ігор.
 Явор Янакієв — болгарський спортсмен, борець греко-римського стилю, олімпійський бронзовий медаліст, бронзовий призер чемпіонату Європи, чемпіон світу.
 Ян Янакієв — радянський і російський актор.

Болгарські прізвища